Суперкубок Португалії з футболу 2011 () — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2011 року між чемпіоном та володарем кубка Португалії Порту та фіналістом кубка Португалії клубом Віторія (Гімарайнш).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2011
Португалія
2011 у португальському спорті
Події 7 серпня
Серпень 2011